(SFO) ist in einigen englischsprachigen Staaten die Bezeichnung einer Strafverfolgungsbehörde für schwere Betrugsdelikte.

Großbritannien 
Die im April 1988 gegründete Behörde hat ihren Sitz in London. Sie steht unter der Leitung des amtierenden Generalstaatsanwaltes (). Die Aufgaben des  erstrecken sich auf Ermittlungen und Strafverfolgung bestimmter schwerer Betrugsdelikte mit einem Schaden von mehr als einer Million Pfund Sterling. Die Jurisdiktion erstreckt sich auf England, Wales, Nordirland; die Insel , die Kanalinseln und Schottland sind hiervon ausgenommen. Direktorin ist seit dem 3. September 2018 . Rechtsgrundlage der Behörde ist das Gesetz .

Neuseeland 
Das neuseeländische  (: ) basiert auf dem britischen Modell. Das Büro hat seinen Sitz in  und arbeitet eng mit der  zusammen. 1990 wurde mit dem  die gesetzliche Grundlage für die Regierungsabteilung geschaffen und sie danach sukzessive aufgebaut.

Im September 2007 gab die Regierung unter der  bekannt, die Abteilung durch eine neue Organisation, der , die der Polizei unterstellt werden sollte, abzulösen. Doch nach der Wahl zum House of Representatives im November 2008 informierte der neue Premierminister  das Parlament darüber, dass er nicht beabsichtigt das  aufzulösen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Behörde (London)
Public Service Department (Neuseeland)
Behörde (Neuseeland)